kwas 2-nitrobenzoesowy (o-nitrobenzoesowy)
 kwas 3-nitrobenzoesowy (m-nitrobenzoesowy)
 kwas 4-nitrobenzoesowy (p-nitrobenzoesowy)